Lost Control (singel Alana Walkera)
 Lost Control (singel Grinspoon)